Пётр Бори́сов:
 Борисов, Пётр Алексеевич (1877—1963) — советский учёный-геолог, заслуженный деятель науки Карело-Финской ССР.
 Борисов, Пётр Иванович (1800—1854) — декабрист.
 Борисов, Пётр Павлович (1901—1940) — советский военный деятель, комбриг, Герой Советского Союза.
 Борисов, Пётр Михайлович (1932—2019) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Борисов, Пётр Сергеевич (1921—1968) — Герой Советского Союза.
 Борисов, Пётр Ф. (1811 — не ранее 1832) — русский поэт-самоучка.